Mitch Morgan – cocktail
 Mitch Morgan – hockeista su ghiaccio belga
 Mitch Morgan – personaggio della serie televisiva Zoo